Herrarnas +100 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes den 22 september 2000 i Sydney i mässhallen Sydney Convention and Exhibition Centre.

Medaljörer

Resultat

Första omgången
Eftersom det fanns fler än 32 tävlande, så hölls en inledande omgång för att eliminera så att antalet tävlande blev 32.
  besegrade

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 2000